Die Bezirksliga Rostock 1980/81 war die 29. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich der Sieger der Ost-Staffel Lokomotive Bergen und der Sieger der West-Staffel Motor Warnowwerft Warnemünde (Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga) gegenüber. Nachdem beide Mannschaften ihre Heimspiele gewannen, entschied die Auswärtstorregel zugunsten für Warnemünde, die sich ihren fünften Bezirksmeistertitel sicherten und postwendend in die übergeordnete DDR-Liga zurückkehrten.

Durch den Abstieg der BSG KKW Greifswald aus der DDR-Liga, wurde ihre Zweitvertretung in die Bezirksklasse zurückgestuft und durch den sofortigen Abstieg von Vorjahresmeister Motor Wolgast, musste ein weiterer Absteiger aus der Bezirksliga ermittelt werden. In den notwendigen Entscheidungsspielen setzte sich der Tabellenzehnte der West-Staffel Vorwärts Kühlungsborn mit zwei klaren Siegen gegen den Tabellenelften der Ost-Staffel und Vorjahresaufsteiger Traktor Semlow durch. Weitere Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren die Zweitvertretung der TSG Bau Rostock, der Vorjahresaufsteiger Traktor Dorf Mecklenburg sowie Dynamo Wismar allesamt aus der West-Staffel. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison zwei Staffelsieger der Bezirksklasse und die Zweiten der Staffel 1 und 2 in die Bezirksliga auf. Dies waren die HSG Uni Rostock (Staffel 3) und die BSG Traktor Satow (Staffel 4). Da die Zweitvertretung von Motor Wolgast und die Drittvertretung von Vorwärts Stralsund als Sieger der Staffeln 1 und 2 nicht aufstiegsberechtigt waren, gingen die freien Plätze an Vorjahresabsteiger Lokomotive Greifswald und Vorwärts Dranske.


Staffel Ost

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 23. Mai 1981 im Bergener Ernst-Moritz-Arndt-Stadion und das Rückspiel am Samstag, den 30. Mai 1981 auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Kampfbahn von Warnemünde statt.

|}

Entscheidungsspiele um den Bezirksligaabstieg 
Der fünfte Absteiger wurde durch den Tabellenelften der Ost-Staffel und den Tabellenzehnten der West-Staffel in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Hinspiel fand am Samstag, den 23. Mai 1981 in Semlow und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 30. Mai 1981 in Kühlungsborn statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1980
Fußballsaison 1980/81